Золотой век ислама, иногда также Исламский ренессанс, Мусульманский ренессанс — исторический период примерно с середины VIII по середину XIII века, в начале которого Арабский халифат был крупнейшим государством своего времени. В рамках халифата сложилось общемусульманское культурное пространство, которое продолжало существовать и после его распада. Благодаря этому, исламские учёные, писатели и деятели искусства указанного периода внесли значительный вклад в развитие мировой науки и культуры. После распада Арабского халифата развитие исламской культуры ненадолго подхватывает персидское государство Саманидов, а впоследствии череда тюркских империй Газни, Караханидов, Тимуридов, Сельджуков, Хулагуидов. Говард Тернер пишет: «мусульманские художники и учёные, рабочие и князья вместе создали уникальную культуру, которая имеет прямое и косвенное влияние на каждом континенте».

При «Исламском Возрождении» развились математика, медицина, философия, физика, химия и другие науки. Исламская культура, простиравшаяся от южной Испании до Ирана, вобрала в себя достижения учёных самых разных национальностей и вероисповеданий. Она развивала знания египтян, греков и римлян, добившись прорывов, подготовивших почву для эпохи Возрождения.

История 
В эпоху Золотого века мусульманские учёные, художники, инженеры, поэты, философы и купцы внесли вклад в науку, экономику, литературу, философию, морское дело, сельское хозяйство, как сохраняя традиции прошлого, так и используя собственные изобретения. В эпоху правления Омейядов, а затем и Аббасидов учёные пользовались огромной поддержкой со стороны правителей. Практическое значение медицины, военной техники, математики помогало развитию Арабского халифата.

Универсальным языком науки стал арабский язык. Учёные из разных стран от Кордовы до Багдада и Самарканда имели возможность общаться на одном языке. В IX в. правители Багдада проводили регулярные встречи (интеллектуальные маджлисы), во время которых богословы, философы и астрономы собирались, чтобы обсудить свои идеи.

Университеты и научные центры 

В исламском мире при мечетях открывались медресе, где обучали не только религиозным, но и светским наукам. Многие медресе со временем превратились в университеты. Мусульманские правители организовывали научные центры, где учёные могли накапливать, развивать свои знания и обмениваться ими. Наиболее известный из таких научных центров — «Дом Мудрости» («Бейт аль-Хикма»), основанный халифом аль-Мамуном (786—833 гг.) в 20-х годах IX в. Кроме Багдада, центрами научной деятельности на средневековом Востоке в разные периоды его истории были: Каир, Дамаск, Бухара, Газна, Самарканд, Хорезм, Исфахан, Нишапур, Балх, Кордова и другие города. В 859 г. принцесса Фатима аль-Фихри (800—880 гг.) основала в Фесе (Марокко) первый современный университет. В университете, принимавшем как мужчин, так и женщин, было несколько факультетов и преподавалось множество дисциплин.

Географ аль-Мукаддаси (945—990 гг.) писал о процессе становления исламских центров науки: «На Востоке дорожили учеными (уламо), в то время как на Западе ценили писцов».

Вклад мусульманских учёных в различные отрасли науки

Астрономия 

Астрономия — одна из областей науки, которая интересовала мусульманских учёных. Почти во всех крупных городах исламских государств существовали обсерватории. В 1259 г. ат-Туси (1201—1274 гг.) основал крупнейшую в то время в мире Марагинскую обсерваторию близ Тебриза. Исламские учёные Шараф ад-Дин Ат-Туси (1135—1213 гг.), Насир ад-Дин Ат-Туси и Ибн аш-Шатир (1306—1375 гг.) впервые высказались о возможности вращения Земли вокруг своей оси. Мусульмане усовершенствовали инструмент для определения месторасположения звёзд и измерения расстояния между ними (астролябию). В IX—X вв. братья Муса произвели вычисления длины земной окружности.

Хорезмийский учёный аль-Бируни (973—1048 гг.) доказал, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Проводя исследования близ индийского города Нандана, он смог вычислить площадь поверхности Земли. Примененный при этом метод именуется в Европе «правилом Бируни».

Среднеазиатский учёный аль-Фергани (798— не ранее 861 гг.) открыл существование пятен на Солнце, а его труды в области астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия. Он стал первым учёным, который вычислил точное значение кривизны эклиптики.

Среднеазиатский учёный Улугбек (1394—1449 гг.) в своей обсерватории, главным инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 20° до 80°, чему не было равных в мире, к 1437 г. составил Гурганский зидж — каталог звёздного неба, в котором были описаны 1018 звёзд. Там же была определена длина звёздного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: 23,52 градусов 

Главным научным трудом Улугбека по праву считаются «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы». Автор завершил это произведение в 1444 г. после тридцати лет кропотливой работы и астрономических наблюдений. Астрономический справочник вскоре был переведен на латинский язык и наряду с «Альмагестом» Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами кастильского короля Альфонса X (1221—1284 гг.) являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы.

Точность этих таблиц превосходила всё достигнутое ранее на Востоке и в Европе. Лишь в XVI в. Тихо Браге (1546—1601 гг.) удалось добиться сравнимой с самаркандскими наблюдениями точности, а затем и превзойти её. Неудивительно, что «Зидж Улугбека» постоянно привлекал к себе внимание астрономов, как на Востоке, так и в Европе.

Вычисления солнечного года Беттани почти полностью совпадают с современными (с погрешностью всего в 24 секунды).

Биология 
 Ибн аль-Байтар (Ибн Байтар) (1190—1248 гг.) в своей книге дал описание около 1400 лекарственных растений и трав. Его труд считался основным научным источником в этой области.

География 
 В девятом разделе своей книги «Китаб аль-харакат ас-самавия ва джавами ильм ан-нуджум» («Книга о небесных движениях и свод науки о звёздах») известный средневековый географ аль-Фергани описывает семь климатов Земли.
 В одном из трудов аль-Баттани (858 — 928 гг.) содержится перечень координат 273 географических объектов. В шестой главе этой книги даётся описание земли в целом, причём особенно подробно характеризуются моря, в том числе Чёрное, Азовское, Каспийское.
 Персидский учёный Ибн Сарафийюн, называвший себя Сухраб («беднейший из людей») в начале XX в. написал труд «Китаб ’аджа’иб аль-акалим ас-саб’а» («Книга об удивительных семи климатах»), состоящую из таблиц, в которых были приведены названия городов, морей, островов, гор, озёр, рек и их источников, распределённые по климатическим особенностям и снабжённые цифровыми данными — долготой и широтой.
 Знаменитый арабский путешественник Мухаммад Ибн Баттута объехал все страны исламского мира — от Булгара до Момбасы, от Тимбукту до Китая. Всего Ибн Баттута по некоторым данным преодолел 120 700 км, что не под силу даже многим современным исследователям.

Математика 

 С именем выдающегося центральноазиатского мусульманского математика Мухаммеда аль-Хорезми (ок. 783 — ок. 850 гг.) связывают введение десятичной системы счёта, дробей, тригонометрических функций, и множество других великих достижений, без которых невозможно представить современную математику. Десятеричную систему счисления он изучал из трудов древнеиндийских математиков на санкскрите и дальше распространял в среде ученых огромной арабоязычной полиэтнической аудитории. Он написал первую книгу по алгебре под названием «Китаб аль-Джабр валь-Мукабал» («Книга восполнения и противопоставления»). Слово «аль-Джабр» из названия данной книги стало звучать на Западе как «Алгебра». Имя же самого учёного стало нарицательным и обозначать порядок действий, однозначно приводящий к результату — алгоритм.

Медицина 
Самые высокие достижения мусульманских учёных можно отметить в медицине. Именно в Арабском халифате впервые были построены больницы, госпитали, возникли первые медицинские институты. Мусульманские врачи в течение многих столетий были на передовых рубежах науки в области исследования глазных болезней. Первая больница в Халифате была создана в 707 г. во время правления омейядского халифа аль-Валида ибн Абдул-Малика. Затраты на содержание этой больницы и обеспечение больных продуктами питания брало на себя государство. Во избежание бегства прокажённых больных, им объявлялся арест.

 По предположению некоторых исследователей Абу Бакр Мухаммад ар-Рази (865 — 925 гг.) стал первым врачом, описавшим ответный рефлекс зрачка и первым выделившим и описавшим такие заболевания, как ветряная оспа и лихорадка.
 Знаменитому учёному Ибн Сине (980 — 1037 гг.), известному на Западе как Авиценна, принадлежит заслуга в открытии заразных заболеваний, анестезии, связи психологического и физического состояний и многих других областей медицины. Его книга «Канон врачебной науки» с XII по XVII вв. использовалась в качестве учебника в лучших медицинских институтах Европы.
 Андалузский врач Абуль-Касим аль-Захрави (936 — 1013 гг.), известный как Альбукасис, был первым хирургом, внедрившим в повседневную практику швы из кетгута (овечьих кишок). Среди его изобретений есть ряд сложных хирургических инструментов, в том числе скальпели, шприцы, щипцы и хирургические иглы. В своём труде «ат-Тасриф» он проиллюстрировал и описал хирургические инструменты и процедуры хирургических операций, производимые с их помощью. В 1-й и 2-й лекциях, переведённых на латинский язык как «Liber Thoricae», он классифицировал 325 болезней и объяснил их симптоматику и лечение. Книга включает в себя тему зубоврачевания, офтальмологические болезни, болезни уха, носа и горла, болезни головы и шеи, акушерство, гинекологию, урологию и другие области хирургии.
 Камбур Весим (ум. в 1760 г.) систематизировал знания о туберкулёзе и первый определил инфекционный характер этого заболевания.
  (X в.) изобрёл полую иглу для удаления катаракты методом отсоса. Игла вводилась через лимб, где роговица соединена с коньюктивой.
  (XI в.) написал научный труд «Тазкира», содержащий описание 130 заболеваний глаз. Эта книга столетиями оставалась самым авторитетным изданием по офтальмологии примерно до середины XIX в.
  (ум. в 994 г.) провёл хирургическую операцию по онкологии. Написанная им медицинская энциклопедия «Китабуль-Маликий» не потеряла своей актуальности и сегодня.

Мореплавание 
Интерес к путешествиям и изучению географии мусульмане проявляли издревле. Этому способствовали стремление к распространению ислама, торговля, а также необходимость совершения паломничества (хаджа). Известное всем слово адмирал произошло от арабского амир аль-бахр ().

Промышленность 
Позаимствовав технологию производства из Китая, сын визиря Харуна ар-Рашида, Ибн Фазыл построил в 794 г. в Багдаде первую фабрику по производству бумаги. Через 6 лет подобная фабрика была построена в Египте, а в 950 г. в аль-Андалусе. Первая бумага, появившаяся в Европе, изготавливалась из льна и называлась charta damascaena, то есть дамасские свитки.

Сельское хозяйство 

В эпоху Золотого века мусульмане смогли создать развитую систему орошения, а также чётко продуманную систему севооборота, позволяющую получить двойной урожай за год на той же земле.

Физика 
 Арабский физик и математик аль-Хайсам (965 — 1051 гг.), известный в Европе как Альхазен (аль-Хазин) — родоначальник оптики, чей труд «Книга оптики» ставится наравне с трудами И. Ньютона за революционные идеи в открытии оптических законов. Он дал описание строения глаза и правильное представление бинокулярного зрения. Он высказал предположение о конечности скорости света и проводил опыты с камерой-обскурой (предшественником современных фотоаппаратов), опыты по преломлению света и эксперименты с различными видами зеркал. Механизм отражения света в сферических зеркалах назван его именем — «проблема аль-Хазина».
 Абуль-Изз Исмаил аль-Джазари (ум. в 1206 г.) в своём произведении «Китабул-Хиял» («Книга грёз») заложил основы кибернетики. Он изобрёл коленчатый вал, сконструировал клапанные насосы, , водяные часы, музыкальные автоматы и т. д. Аль-Джазари принадлежат такие технологические новшества, как: ламинирование древесины, кодовые замки, гибрид компаса с универсальными солнечными часами для любых широт и т. д.

В 880 г. учёный по имени Аббас ибн Фирнас (810 — 887 гг.) впервые сконструировал аппарат наподобие аэроплана. Ему удалось довольно долго парить в воздухе и плавно приземлиться.

Философия 

Труды таких учёных, как Абу Маари (973 — 1057 гг.), Ибн Рушд (1126 — 1198 гг.), аль-Кинди (ок. 801 — 873 гг.) и аль-Газали (1058 — 1111 гг.) оказали большое влияние на философскую мысль. В IX в. происходит широкое знакомство арабов с естественнонаучным и философским наследием античности. В центре их внимания оказывается философия Аристотеля (384 — 322 гг. до н.э.) с её преобладающим интересом к вопросам естествознания и логики. Усвоение аристотелевской философии, однако, опосредовалось знакомством с работами позднейших её комментаторов из неоплатонических школ в Афинах и Александрии.

Химия 

 Джабир ибн Хайян (ок. 721 — ок. 815 гг.) считается родоначальником химии. Он описал множество кислот и разработал ранний вариант экспериментального метода исследования в химии. Он впервые высказал мысль об огромной энергии, скрытой внутри атома и возможности его расщепления. По словам Ибн Хайяна, при расщеплении образуется сила, которая может разрушить Багдад.

Искусство

Архитектура

Примечания

Литература 

 на русском языке
 
 
 

 на других языках

 
  (ed.) (2005). . Routledge. ISBN 0-415-96690-6. pp. 1088.
  Islam: A Brief History. Wiley 2011, ISBN 9781444358988, pp. 39-79 ()
  The Golden Age of Islam. American Elsevier 1975
 ; John Richard Hayes (1992). The Genius of Arab Civilization . New York University Press. ISBN 0814734855, ISBN 9780814734858. pp. 306.
 
 

История культуры
Золотой век